't Is weer voorbij die mooie zomer (album), een verzamelalbum van Gerard Cox
 't Is weer voorbij die mooie zomer (single), een single uit het gelijknamige album